Maňásek může být:

 malý maňas
 loutka navlékaná na ruku, pro maňáskové divadlo
 maňásek (loď) – druh malého plavidla

příjmení
 Jaroslav Maňásek (1943–2006), český politik
 Luděk Maňásek (1929–2003), český malíř, grafik a ilustrátor

Rozcestníky - příjmení